Gallina cega es pot referir a:
 gallina cega, un joc infantil en el qual es tapen els ulls a un jugador seleccionat.
 La gallina cega, quadre de Francisco de Goya pintat entre 1788 i 1789.
 La gallina cega (Fragonard), quadre de Jean-Honoré Fragonard cap al 1769.